Abrams Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abrams Branch (Slate Branch), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Abrams Branch (Dean Swamp Creek), Fluss im Bundesstaat South Carolina